Джотто ді Бондоне (італ. Giotto di Bondone, приблизно 1267, Веспіньяно, Італія — 8 січня 1337, Флоренція, Італія) — італійський живописець, маляр.
 7367 Джотто (7367 Giotto) — астероїд головного поясу.